Il doppio  del Kazan Kremlin Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jan Mertl e Jurij Ščukin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Yves Allegro e Andreas Beck hanno battuto in finale Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (finale)
 Yves Allegro /  Andreas Beck (campioni)

 Uladzimir Ihnacik /  Deniss Pavlovs (primo turno) 
 Dominik Meffert /  Simon Stadler (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Kazan Kremlin Cup 2011
Open de la Réunion 2011